V jak vendetta – komiks
 V jak vendetta – amerykański film z 2005
 V jak vendetta – ścieżka dźwiękowa

Zobacz też:
 Vendetta